Gürtelprüfung bezeichnet umgangssprachlich:
 Kyū-Prüfung – Prüfung zum Erlangen eines Kyū (Schülergrad in asiatischen Kampfsportarten)
 Dan-Prüfung – Prüfung zum Erlangen eines Dan (Meistergrad in asiatischen Kampfsportarten)